Orientativ är ett grammatiskt kasus som anger orientering mot någonting. Kasuset förekommer i tjuktjer och manchuiska.

Kasus